Šalovci (gmina Središče ob Dravi)
 Šalovci (gmina Šalovci)